SA Tennis Open 2009 — 18-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в южноафриканском городе Йоханнесбург, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 2 по 8 февраля.

Турнир проводится впервые с 1995 года.

1-м сеянным в одиночном турнире был  Жо-Вильфрид Тсонга.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 Открытый чемпионат ЮАР по теннису
 Мировой Тур ATP 2009
 ATP 250
 Портал: Теннис

ЮАР
Теннис
Февраль 2009 года
2009